SNF peut représenter : 
 Les sociétés non financières ;
 Les sciences naturelles et formelles ;
 Le code AITA pour l'aéroport de San Felipe, Venezuela ;
 SNF Floerger, premier producteur mondial de polymères pour le traitement de l'eau, la récupération assistée du pétrole et les réactifs pour mines ;
 Svenska Naturskyddsföreningen, association suédoise de protection de la nature ;
 Société Nobel française
 Shin Nihonkai Ferry, compagnie maritime japonaise.